Gland del penis
 Gland del clítoris
 Gland (Suïssa), municipi del cantó de Vaud, a Suïssa